Kleßmann bzw. Klessmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Klessmann (1890–1949), deutscher Offizier
 Christoph Kleßmann (* 1938), deutscher Historiker
 Eckart Kleßmann (* 1933), deutscher Schriftsteller
 Erich Klessmann (1908–2000), deutscher Unternehmer, Gründer der IMA Klessmann
 Ernst Kleßmann (1899–1986), deutscher Theologe und Pfarrer
 Gustav Kleßmann (1893–1974), deutscher Chirurg, Chefarzt der Kreiskrankenhauses Lemgo
 Michael Klessmann (* 1943), deutscher Theologe
 Rüdiger Klessmann (1927–2020), deutscher Kunsthistoriker